Viehweide bezeichnet generisch
 Weide (Grünland), Landwirtschaftsfläche, auf der sich Nutzvieh selbständig von Pflanzen ernährt

Viehweide ist ein geographischer Name:

Ortschaften und Wohnplätze:
 Viehweide (Neuffen), Wohnplatz in Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Viehweide (Oberstdorf), Ort des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Viehweide (Velden), Dorf des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

 Viehweide, ein Teil der Stadt Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Flurnamen:
 Viehweide (Markt Rettenbach), zwischen den Ortsteilen Windenberg und Lannenberg von Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Viehweide, auf der Gemarkung Michelbach am Wald der Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, mit Naturschutzgebiet Viehweide auf Markung Michelbach 

Siehe auch:

 Viehweid